Gavilán (span., masc. el ~): Sperber, der (Accipiter nisus), ein Greifvogel, der zur Familie der Habichtartigen (Accipitridae) gehört

Gavilán oder Gavilan ist der Familienname folgender Personen:

 Diego Gavilán (* 1980), paraguayischer Fußballspieler
 Jaime Gavilán (* 1985), spanischer Fußballspieler
 Juan Bautista Gavilán Velásquez (* 1951), Bischof von Coronel Oviedo
 Kid Gavilán (1926–2003), kubanischer Boxer

Gavilán bezeichnet außerdem:

 UAV-2 Gavilán, ecuadorianische Drohne

Siehe auch:

 Monte Gavilán